Nowa Wrona peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowa Wrona, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Nowa Wrona, village du powiat de Płońsk